Adriana Maciel - (Brasília, 27 de julho de 1966), é uma cantora e compositora brasileira.

Interessada pela música desde criança, ouvia compulsivamente MPB: Milton Nascimento, Chico Buarque, Elis Regina, Beto Guedes, Zé Ramalho, Secos e Molhados, Rita Lee, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Ouvia também o fado de Amália Rodrigues e os americanos Elvis Presley e Frank Sinatra, por influência da família.

A cantora, então com 14 anos, começou a estudar música e se matriculou na Universidade de Brasília e dedicou-se ao canto e à flauta transversal.

É casada com o músico e compositor Milton Guedes.

 Site oficial
 Dicionário Cravo Albin da MPB

Ligações externas
 
 

Compositores do Distrito Federal (Brasil)
Cantores do Distrito Federal (Brasil)